Elisei, nobile famiglia italiana, diffusa nel Centro Italia
 Francesca Romana Elisei (n. 1978), giornalista italiana

 Cacciaguida degli Elisei (Firenze, 1091– Palestina, 1148 ca), militare crociato italiano, trisavolo di Dante Alighieri degli Elisei